Supergigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville został rozegrany 16 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Val d’Isère. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Norweg Kjetil André Aamodt, srebro wywalczył reprezentant Luksemburga Marc Girardelli, a brąz zdobył kolejny reprezentant Norwegii, Jan Einar Thorsen.

Wyniki

Bibliografia 
 Wyniki na Sports Reference.com 

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992